Collocalia dodgei és una espècie d'ocell de la família dels apòdids (Apodidae) que habita els boscos de Borneo.
Considerada freqüentment una subespècie de la salangana linxi (Collocalia linchi), és considerada una espècie diferent per alguns especialistes, arran els treballs de Moyle et al. (2008)

Referències 

Collocalia